Росс Эндрю () — американский художник и редактор комиксов. Работал в издательствах Marvel Comics и DC Comics. Наиболее известен по сериям «The Amazing Spider-Man», «The Flash», «Wonder Woman», «Superman vs. the Amazing Spider-Man» и «Metal Men».

Биография

Ранняя жизнь

Карьера

Личная жизнь

Библиография

DC 
 Action Comics (Superman) #362—366, 368, 391—392, 599; () #393 (1968–1970)
 Atari Force, #1—2, 4 (1982)
 Atari Force, vol. 2, #4—5 (1984)
  #213 (1969), #409 (1987), Annual #12 (along with Pablo Marcos) (1988)
 Blue Beetle, #15—16, 19—22 (1987–88)
 The Brave and the Bold, #74—75, 77, 89—90 (1967–70); #199 (1983)
 Captain Carrot and His Amazing Zoo Crew! #1 (pencils by Scott Shaw, but Andru drew Superman figures) (1982)
 DC Challenge, limited series, #12 (4-pages, among other artists) (1986)
 DC Comics Presents #53 (Atari Force preview)(1983)
 DC Special Series (Superman) #26 (1981)
 Detective Comics #386 (Robin) (1969)
 The Flash #175—194 (1967–70)
 House of Secrets #87 (1970)
 Heroes Against Hunger (2-pages only) (1986)
 Jonah Hex (El Diablo) #48; (Jonah Hex) #57 (1981–82)
 Metal Men #1—29 (1963–68)
 New Teen Titans #27 (Atari Force preview)(1983)
 New Teen Titans: The President's Drug Awareness Campaign, public service comic (1983)
 Our Army at War #216, 220, 238, 243, 275, 280 (1970–75)
 Our Fighting Forces #124—125, 127—129 (1970–71)
 Showcase (Metal Men) #37—40 (1962)
 Superman, #204, 211, 216 (1968–69)
 Superman's Girl Friend, Lois Lane #105 (with Art Saaf); (The Rose & The Thorn): #105—106, 108 (1970–71)
 Teen Titans Spotlight #3—6 (1986–87)
 The Unexpected #120, 147 (1970–73)
 Vigilante, #8—11, Annual #2 (1984)
 Weird War Tales #2—3, 6 (1971–72)
 Wonder Woman #98—171 (1958–67), #300 ( six pages, among other artists) (1983)
 Wonder Woman vol. 2, Annual #1 (seven pages, among other artists) (1988)
 World's Finest Comics #180—183, 185—187, 189—195 (1968–70); #296, 300 (1983–84)

Marvel 
 The Amazing Spider-Man #125—131, 133—149, 151—153, 156—180, 182—185 (1973–78); Giant-Size #1—5 (1974–75)
 Creatures on the Loose #18 (1972)
 Doc Savage #1—7, Giant-Size #1 (1972–74)
 Fantastic Four #131, 145—146 (1972–74)
 Iron Man (Ant-Man) #44 (1972)
 Kull the Conqueror #1 (1971)
 Marvel Feature (The Defenders) #1—3 (1971–72)
 Marvel Super-Heroes (Spider-Man) #14
 Marvel Team-Up (Spider-Man) #1—3, 7, 9, 12, 15 (1972–73)
 Savage Tales (Shanna the She-Devil) #10 (1975)
 Shanna the She-Devil #2—5 (1973)
 The Spectacular Spider-Man #6 (1977)
 Sub-Mariner #37—38 (1971)
 Uncanny X-Men #36—37 (1967)
 What If (Nova) #15 (1979)

DC/Marvel 
 Superman vs. the Amazing Spider-Man (1976)

Награды

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Высшей школы музыки и искусства (Нью-Йорк)
Выпускники Средней школы Фиорелло Х. Ла Гуардиа
Выпускники Школы изобразительных искусств (Манхэттен)
Редакторы комиксов